Ponemah ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ponemah (Illinois)
 Ponemah (Minnesota)
 Ponemah (New Hampshire)